Француженка Мари Пьерс не защищала свой прошлогодний титул.

Россиянка Анна Чакветадзе завоевала титул чемпионки турнира, переиграв в финале соотечественницу Надежду Петрову.

Сеяные 
Четверо самых высокосеянных теннисисток начинают турнир со 2-го круга. 

  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал, растяжение мышцы правой ноги)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Елена Дементьева (Полуфинал)

<li>  Надежда Петрова (Финал)
<li>  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
<li>  Динара Сафина (Первый раунд)
<li>  Николь Вайдишова (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетки турнира

Кубок Кремля 2006